Název Merklín má více obcí: 

 Merklín (okres Karlovy Vary) – obec v okrese Karlovy Vary
 Merklín (okres Plzeň-jih) – obec u Přeštic v okrese Plzeň-jih
 Merklín (zámek) – zámek v obci